
Termin -{GWAS}- ima više značenja.

 Izučavanje genomskih asocijacija
 Onlajn igra ()